Solone (ukrainisch ; russische Entsprechung Solenoje/Соленое oder Soljonoje/Солёное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Solone, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa, siehe Solone (Meschowa)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Solone (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Solone (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Solone (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Solone (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Solone (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Salischtschyky, siehe Solone (Salischtschyky)

Siehe auch:
 Rajon Solone